Selva Piana ima više značenja:
 Selva Piana, Campobasso
 Selva Piana, Chieti
 Selva Piana, Teramo